Язы́чники — люди, исповедующие язычество. А также:
 Язычники — пьеса драматурга Анны Яблонской, Документальный театр «Театр.doc», Москва (2012)
 Язычники — роман писателя-фантаста Сергея Другаля, в который объединены произведения «экологического» цикла (1989)
 Язычники — фильм театрального режиссера Валерии Сурковой, снятый по пьесе Анны Яблонской (2017)

См. также 
 Язычник (значения)